В этой статье перечислены матчи сборной Чехии по футболу с 2011 по 2020 годы.

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ссылки 
 Все матчи сборной Чехии на FOTBAL.CZ 

Сборная Чехии по футболу